

Architectuur
Loket (wandopening), raamvormige opening voor klantencontact
Loket (lood), bepaalde constructie met bladlood

Tsjechië
Loket (okres Benešov), Tsjechische gemeente in de regio Midden-Bohemen
Loket (stad), Tsjechische stad in de regio Karlsbad
Kasteel Loket, kasteel in de Tsjechische stad Loket